Dit is een lijst van leden van het Rwandatribunaal. De hoofdvestiging van het tribunaal bevindt zich in Arusha in Tanzania en de nevenvestiging in Kigali in Rwanda zelf.

Hoofdaanklagers

Plaatsvervangend hoofdaanklagers

Hoofdgriffiers

Plaatsvervangend hoofdgriffiers

Rechters 
De toevoeging "hoger beroep" betekent dat een rechter op zijn minst een bepaalde tijd als voor de gezamenlijke beroepskamer van het Rwandatribunaal met het Joegoslaviëtribunaal heeft gediend.

De toevoeging "ad litem" betekent dat een rechter op zijn minst een bepaalde tijd als "rechter ad litem" heeft gediend aan dit tribunaal. In ten minste twee gevallen ging een rechter later door als permanent rechter, te weten Vagn Joensen en Florence Arrey.

De volgende lijst is niet geheel compleet.

*Enkele aantreeddata zijn mogelijk niet juist

Zie ook 
Lijst van leden van het Internationale Residumechanisme voor Straftribunalen
Lijst van leden van het Joegoslaviëtribunaal

Rwandatribunaal
Rwandatribunaal